Charès  (en grec ancien ) est un nom masculin d'origine grecque qui peut désigner :
 Charès, peintre sur vase grec () 
 Charès, général athénien () 
 Charès de Lindos, sculpteur grec () 
 Charès de Paros (en grec ancien ) est un agronome grec d'époque hellénistique.
 Charès de Mytilène, historien grec ().